Плюмельйо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на захід від Ренна, 38 км на північний захід від Ванна.

Історія 

1 січня 2019 року Плюмельйо і Б'єзі було об'єднано в новий муніципалітет Плюмельйо-Б'єзі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1515 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3615,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Плюмельйо на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Плюмельйо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан